Großaign ist der Ortsname von

 Großaign (Eschlkam), Ortsteil des Marktes Eschlkam, Landkreis Cham, Bayern
 Großaign (Hohenpolding), Ortsteil der Gemeinde Hohenpolding, Landkreis Erding, Bayern